Zieleniewo ist der Name von fünf Orten in Polen:
 Zieleniewo (Bierzwnik), deutsch Sellnow, Dorf in der Gmina Bierzwnik in der Woiwodschaft Westpommern
 Zieleniewo (Bobolice), deutsch Grünhof, Dorf in der Gmina Bobolice in der Woiwodschaft Westpommern
 Zieleniewo (Chodecz), Dorf in der Gmina Chodecz in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Zieleniewo (Kobylanka), deutsch Grünhof, Dorf in der Gmina Kobylanka in der Woiwodschaft Westpommern
 Zieleniewo (Kołobrzeg), deutsch Sellnow, Dorf in der Gmina Kołobrzeg in der Woiwodschaft Westpommern